Lockdown steht für:

 Maßnahme im Rahmen des Infektionsschutzes, siehe Massenquarantäne #Abriegelung, Lockdown, Shutdown

Werktitel:
 Lockdown – Unschuldig im Knast, US-amerikanischer Film von John Luessenhop (2000)
 Rainbow Six: Lockdown, Teil einer Computerspielserie (2005), siehe Tom Clancy’s Rainbow Six #Rainbow Six: Lockdown
 Lockdown (Lied), Lied von Anderson Paak (2020)
 Lockdown (Album), Soloalbum des deutschen Rappers Schwartz (2022)

Siehe auch:
 Wirtschaftskrise 2020–2021 (englisch The Great Lockdown)
 Locked Down
 Shutdown